IITB ist die Abkürzung für:
 Indian Institute of Technology Bombay
 Institut für Informationsverarbeitung in Technik und Biologie, heute Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung

IITB